

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7 
 Rydzewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów 
 Rydzewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc 
 Rydzewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród 
 Rydzewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Miastkowo 
 Rydzewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk 
 Rydzewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki 
 Rydzewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie

Inne 
 Rydzewo – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie

Zobacz też 
 Rydzewo-Gozdy, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Rydzewo-Świątki